Медаль Джесси Стивенсон-Коваленко () — награда для учёных, внёсших значительный вклад в медицинские науки, присуждаемая Национальной академией наук США.

Выплата награды осуществляется из целевых средств (Kovalenko Gift) Фонда Джесси Стивенсон — Коваленко (Jessie Stevenson Kovalenko Fund), созданного в память своей супруги Джесси Стивенсон ушедшим на пенсию 60-летним бывшим профессором математики и астрономии Принстонского университета США Майклом С. (Михаилом Степановичем) Коваленко. Предложение учредить награду было направлено им академии в 1948-49г.

Впервые вручена в 1952 г.

Награждённые 
Источник

Примечания 

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1952 году
Медали США
Награды Национальной академии наук США
Списки награждённых научными наградами
Медицинские награды